Stick es un personaje de ficción que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Es representado como un sensei ciego y líder de La Casta que entreno a Matt Murdock y Elecktra Natchios.

Stick apareció en la película de 2005 Elektra interpretada por Terence Stamp, y en las dos primeras temporadas de la serie de televisión de Netflix Daredevil y la miniserie The Defenders (2017), ambientada en Marvel Cinematic Universe (MCU), interpretada por Scott Glenn.

Biografía del personaje ficticio 
El misterioso Stick es un sensei ciego que entrenó a Matt Murdock.

Stick ha hecho su misión de mantener la Casta pura y limpia de cualquier infección malvada. Prohibió a otro de sus alumnos destacados, Elektra Natchios, permanecer en sus filas debido a su personalidad vengativa, a pesar de su formidable progreso.

Stick es bastante castigador y arrogante con sus cargos. Se encontró con Wolverine en su estado salvaje y lo hizo razonar de vuelta, en parte debido al continuo maltrato con su bo y consejo inflexible.

Finalmente, la Mano trató de acabar con Stick y los buenos guerreros de la Casta en total. Stick frustró un intento de asesinato de cuatro agentes de La Mano; luego llamó a los otros miembros de su orden a Nueva York. Con la ayuda de su clan, Stick derrotó a Kirigi, el ninja más letal de La Mano en el momento. La Mano se reagrupó y atacó a Stick y su banda de guerreros que ahora incluían a Daredevil y su examante, la Viuda Negra. La Mano casi derrota a la pequeña banda de guerreros, cuando Stick y Shaft recurrieron a una técnica antigua que drena la fuerza vital de todo los ninjas presentes. Por desgracia, la técnica dio lugar a la explosión de Stick y su compañero como resultado del exceso de energía que habían absorbido. A pesar de sus pérdidas y el escape de los superhéroes, La Mano consideró la destrucción de su némesis y líder de su enemigo una victoria y volvió su atención a otros planes.

Años más tarde, la Mano de nuevo volvió su atención a la Casta acéfala, una vez más tratando de destruirlos. Esta vez trataron de evitar que los miembros de la Casta de localizar al hijo recién nacido que llevaría el alma reencarnada de Stick. La Mano paralizó gravemente a los soldados de Stick, reduciendo su número a un puñado de guerreros. Los pocos restantes viajaron a Nueva York, buscando la ayuda de Daredevil, quién de mala gana, ayudó a los discípulos de su antiguo mentor. En Japón, La Mano atacó a la Casta y a Daredevil implacablemente. Luchando junto a Daredevil, la Casta apenas logró escapar y salvaguardar el espíritu reencarnado de su amo.

Como parte de All-New, All-Different Marvel, el Coleccionista resucita a Stick para competir por él en la tercera edición del Concurso de Campeones. Durante la cuarta batalla en el panel, Stick se alía en secreto con Sentry de Tierra-1611, un miembro reacio del equipo contrario reunido por el Gran Maestro. Cuando se revela su alianza, los dos son vaporizados por el Desintegrador Molecular de Punisher 2099. Mientras experimenta con la Iso-Sphere, el Maestro involuntariamente devuelve a Stick la forma de un anciano Rick Jones. En la batalla final, Stick se quita su disfraz, distrae al Maestro al resucitar a Sentry e instruye a Outlaw sobre cómo usar la Iso-Sphere para terminar el Concurso de Campeones. Posteriormente, se muestra a Stick en la Tierra, donde forma un nuevo equipo de superhéroes con Outlaw, Ares, Guillotine y White Fox.

Otras versiones

Ultimate Marvel 
La versión de Ultimate Marvel de Stick es introducido en el tercer volumen de Ultimate Avengers de Mark Millar como alguien que entrenó junto a Matt Murdock, Blade, Shaft y Piedra por su mentor, Anthony. Stick aparece entrenando a un niño ciego de 13 años de edad (Ray Connor) para ser un nuevo Daredevil después de la muerte de Murdock en la ola Ultimatum de Nueva York. Stick ha entrenado a Ray durante semanas y está a punto de graduarse, pero más tarde es mordido y convertido en un vampiro. Más tarde parece estar en la posesión del vampiro Nerd-Hulk bajo las órdenes de su líder Vampiro X. Después de que Anthony muere por el clon de Hulk, Stick lideró el levantamiento de Hulk en el Triskelion. Él y la mayoría de los vampiros más tarde mueren en Irán después de haber sido teletransportados allí por Capitán América usando el martillo de Perun y luego Blade empalándolo en el pecho con su espada.

En otros medios

Televisión

Animación 

 Stick aparece en Spider-Man: la serie animada episodio "Inculpado" en flashbacks mientras Matt Murdock recuerda la educación bajo la tutela del sensei.

Acción en vivo 

 En los programas de televisión ambientados en Marvel Cinematic Universe, Stick es interpretado por Scott Glenn.
 Stick aparece por primera vez en su episodio homónimo de la temporada 1 de Daredevil. Se acerca a Matt Murdock poco después de que maten a su padre, dejándolo huérfano a la edad de diez años y comienza a entrenarlo. Stick le enseña a Matt a dominar sus habilidades, pero lo abandona cuando Matt comienza a verlo como una figura paterna, porque Stick lo considera débil. Muchos años después, Stick solicita la ayuda de Matt para destruir al Cielo Negro, un arma que la Mano, dirigida por Nobu, el segundo al mando de Murakami, está trayendo a la ciudad de Nueva York. Stick acepta a regañadientes abstenerse de matar, pero rompe su promesa cuando mata al Cielo Negro, que en realidad es un niño. Después de pelear en el apartamento de Matt, Matt derrota a Stick, quien está impresionado y acepta abandonar la ciudad. Stick luego conversa con un hombre con muchas cicatrices sobre el papel de Matt en los próximos eventos.
 Stick regresa en la segunda temporada, en la que aparece por primera vez el rescate de Matt y Elektra de la Mano. Durante la recuperación de Elektra, que revela más sobre la historia de la Mano y cómo criado y entrenando a Elektra cuando era una niña. Elektra le envía fuera de la habitación cuando Matt convence a su ella no necesita seguirlo. Stick envía un asesino detrás de ella, pero el hombre falla y ella viene después de él. Matt se detiene una pelea entre los dos antes de ser emboscados por la Mano donde es secuestrado. Se revela que Elektra es el Cielo Negro y Stick elevó a luchar contra su destino. Cuando ella llegó a ser demasiado peligrosa alrededor de sus colegas, que la envió a vivir con un embajador griego. Stick es rescatado por Matt y Elektra, que está convencido por Matt de no matarla. Matt lo ata en su apartamento, pero él escapa y decapita a Nobu, después de que Matt lo derrotó para asegurarse de que no vuelva. Matt y Stick en la parte posterior en buenos términos después de visitar la tumba de Elektra.
 Stick aparece en la mini serie de Los Defensores. Stick es presentado cautivo por Elektra y Alexandra, quienes lograron capturarlo después de matar a todos sus compañeros asociados dentro de la casta. Stick logra escapar, cortándose su propia mano derecha para liberarse de sus restricciones. A través de un consejo de Colleen Wing, él rastrea a Matt, Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand a un restaurante chino para reclutar su ayuda. Consiguen abrirse camino cuando Alexandra, Madame Gao, Sowande, Murakami y Elektra los atacan. Ellos escapan, en el proceso capturando a Sowande. Stick luego decapita a Sowande cuando trata de secuestrar a Danny. Convencido de que Danny necesita ser asesinado para evitar que la Mano lo adquiera, Stick lo tiene atado a una silla y lo deja bajo la guardia de Luke, luego usa incienso para drogar a Luke. Esto demuestra ser la ruina de Stick, ya que Elektra rastrea a Danny hasta el escondite y ataca a Stick. Después de una corta pelea a espada, Elektra desarma a su antiguo sensei, y justo cuando Matt y Jessica llegan, ella lo apuñala hasta la muerte a pesar de los intentos de Matt de convencerla. Luego golpea a Matt, Luke y Jessica en rápida sucesión, y escapa con Danny saltando por una ventana. Matt está devastado por la muerte de Stick y en un estado de shock perpetuo al contar el incidente a Foggy más tarde.
 Glenn reveló que Jeph Loeb le había dicho que Stick aún podría regresar en futuros proyectos de Marvel a pesar de la muerte del personaje; diciendo "Recuerdo a Jeph diciendo:" Estamos en el Universo Marvel. Si Elektra te mata, eso no significa necesariamente que estés muerto ". Y yo dije:" Está bien ". Pero para mí, el programa terminó, a menos que reciba una llamada telefónica, y luego lo hará o no lo hará. continuar] dependiendo del trato y todas esas cosas. Es difícil responder a esa pregunta [estaría interesado en repetir el papel]. Todas esas cosas realmente están en el guionista y en las líneas, y ¿realmente quiero ir? ¿Volver a tratar con esas lentes de contacto otra vez? No lo sé. Es una pregunta imposible de responder ".

Películas 
 Terence Stamp interpretó a Stick en la película de Marvel Comics Elektra.

Videojuegos 
 Stick aparece como un personaje secundario en el videojuego Daredevil para la Game Boy Advance. En el comienzo del juego, le informa a Daredevil que Kingpin ha puesto precio a su cabeza. Después de que Daredevil derrota a Kirigi, él menciona que Kingpin tiene una misteriosa conexión con el Rey de la Cloaca. Cuando Daredevil vence a Echo, le advierte a Daredevil que Bullseye le espera en un sitio de construcción.

 Stick es mencionado por Daredevil en Marvel: Ultimate Alliance cuando le cuenta su origen al personaje del jugador.
 En el juego móvil Marvel Avengers Academy, él es el mini jefe del episodio 1 del evento Defenders y se puede reclutar en el episodio 2 del mismo evento.

En cultura popular 

 El personaje Splinter de los cómics Teenage Mutant Ninja Turtles y todos los medios relacionados se creó como un homenaje a Stick.

Véase también 
 Zatoichi

Referencias

Enlaces externos 
 Stick en Marvel.com

Personajes de Marvel Comics
Telépatas de Marvel Comics
Personajes de cine
Personajes de televisión de Marvel Comics
Personajes ciegos ficticios
Ninjas en la ficción
Personajes de Daredevil
Personajes creados por Frank Miller